En química orgánica, los ácidos cloroacéticos (nombre sistemáticoe ácidos cloroetanóicos) son tres ácidos carboxílicos clorocarbonos relacionados:

 Ácido cloroacético (ácido cloroetanóico), CH2ClCOOH
 Ácido dicloroacético (ácido dicloroetanóico), CHCl2COOH
 Ácido tricloroacético (ácido tricloroetanóico), CCl3COOH

A medida que el número de átomos de cloro crece, la electronegatividad de cada terminación de molécula aumenta, y la molécula adopta un progresivamente mayor carácter iónico: su densidad, punto de ebullición y acidez conjuntamente aumentaran.

Referencias 

Ácidos carboxílicos
Organoclorados